

Sigles 
PPA peut désigner :
 Patrimoine des Pays de l'Ain ;
 Plan de protection de l'atmosphère ;
 Festival : PPA Fest ;
 Parti du peuple algérien ;
 Popski's Private Army, une unité des forces spéciales britanniques de la Seconde Guerre mondiale ;
 Pistolet de sport à percussion annulaire (appelé aussi par le passé pistolet de sport petit calibre, PSPC) ;
 Polypropylène alvéolaire ;
 Polyphtalamide, un polyamide modifié. C'est une matière thermoplastique résistante, mécaniquement et thermiquement stable ;
 Personne publique associée (personne publique à obligatoirement ou facultativement associer à certains documents de planifications en France) ;
 Projet personnalisé d’accompagnement (décret 2005-11 du  fixant les conditions techniques d'organisation et de fonctionnement des instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques) ;
 Projet partenarial d’aménagement, dispositif de la loi ÉLAN (portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique) de 2018 ;
 PPA Business School, Grande École de Commerce en alternance de Bac à Bac+5.

Économie 
 Parité de pouvoir d'achat, un terme utilisé en économie pour comparer deux devises, et corriger les PIB des pays concernés en tenant compte du pouvoir d'achat réel de leur devise ;
Prime d'activité : prestation sociale française issue de la fusion du RSA activité et de la prime pour l'emploi ;
 Purchase Price Allocation : Allocation au bilan, en cas de fusion-acquisition, du coût de l’acquisition en comptabilisant les actifs et passifs de l’entité acquise à leur juste valeur ;
 Power Purchase Agreement : contrat (généralement à long terme) de vente directe d'électricité par un fournisseur d'électricité à un producteur indépendant d'électricité, permettant à ce dernier de garantir la rentabilité de sa centrale en assurant l'écoulement de sa production à un prix fixé à l'avance ;
 Prêt participatif d'amorçage.

Biologie 
 Protéine de phase aiguë ;
 Peste porcine africaine.

Personnalités 
 Patrick Poivre d'Arvor (plus couramment PPDA), journaliste, présentateur de télévision et écrivain français.

Fiction 
 Profil de Personnalité Authentique (ou GPP, Genuine Personality Program), caractéristique du robot Marvin, dans Le Guide du voyageur galactique.

Informatique 
 Personal Package Archives pour Ubuntu - un PPA est un dépôt de sources logicielles construit et publié dans la base de données "Aptitude" de Launchpad ;
 Plant Performance Analyzer pour Simatic IT - un PPA est un module du logiciel Simatic IT de Siemens qui gère l'archivage des Tag (variable interne).

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des pays par PIB (PPA), qui comprend deux listes de pays classés selon leur PIB à parité de pouvoir d'achat (PPA).